Хан () — корейське прізвище.
 Хан Бон Чжін — північнокорейський футболіст.
 Хан Гуг Йон — південнокорейський футболіст.
 Хан Гьо Вон — південнокорейський футболіст.
 Хан Джи Сон — автор пісень, продюсер, головний репер та вокаліст південнокорейського бой-бенду Stray Kids.
 Хан Док Су — 38-й прем'єр-міністр Південної Кореї.
 Хан Йон Ун — корейський громадський та релігійний діяч, буддійський монах, поет.
 Хан Канг — південнокорейська письменниця.
 Хан Кван Сон — північнокорейський футболіст, нападник національної збірної Північної Кореї.
 Хан Ким Ок — північнокорейська борчиня вільного стилю.
 Хан Мьон Сук — 37-а прем'єр-міністр Південної Кореї.
 Хан Пхіль Хва — північнокорейська ковзанярка.
 Хан Син Су — 39-й прем'єр-міністр Південної Кореї.
 Хан Сун Чхоль — південнокорейський боксер.
 Хан Че А — південнокорейська акторка.
 Хан Чин Йон — південнокорейська борчиня.
 Хан Чхан Хва — південнокорейський футболіст.

Див. також 
 Список корейських прізвищ
Корейські прізвища